The Paul McCartney Collection () — бокс-сет, 16-томное переиздание записей Пола Маккартни его сольных альбомов и альбомов, записанных с группой Wings за период с 1970 по 1989 годы; в большинство переизданий альбомов добавлены бонус-треки. Серия ремастированных альбомов была издана лейблом Parlophone на CD-дисках. Диски в наборе не были выпущены одновременно: примерно половина набора была издана 7 июня 1993, а оставшиеся — 9 августа 1993. Коллекция издавалась во многих странах мира, но в США издана не была. Единым бокс-сетом все 16 дисков были изданы фан-клубом The Beatles в Японии.

Перечень альбомов в коллекции

Примечания

Ссылки 
 The Paul McCartney Collection — CDs and Vinyl at Discogs

Сборники Пола Маккартни
Сборники Parlophone
Сборники EMI Records
Сборники на английском языке
Сборники 1993 года
Бокс-сеты